Ian MacEwan (1934-), sportif néo-zélandais
 Nairn MacEwan (1941-), sportif écossais
 Paul MacEwan (1943-2017), homme politique canadien

Homonymie de patronyme